Amato Lusitano, nome por que João Rodrigues, médico português judeu do século XVI, ficou mais conhecido
 João Barbosa Rodrigues, naturalista e botânico brasileiro (1842-1909)
 João Pedro Rodrigues, piloto de corridas que atualmente atua no campeonato Portugal de karting.

Nobres e políticos 
 João Rodrigues de Sá e Meneses, o Sá das Galés, partidário do Mestre de Avis na crise de 1383-1385 e alcaide-mor do Porto no século XV
 João Rodrigues Pereira, nobre e militar português do século XV
 João Rodrigues da Câmara, capitão do donatário da ilha de São Miguel (c.1460-1502)
 João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelo Melhor e administrador colonial português no Brasil no século XVII
 João Rodrigues Pereira de Almeida, Barão de Ubá durante o período da transferência da corte portuguesa para o Brasil
 João Rodrigues Chaves, político brasileiro do século XIX
 João Rodrigues, político brasileiro do século XXI, prefeito de Chapecó (SC)

Navegadores 
 João Rodrigues Cabrilho, navegador e explorador português do século XVI ao serviço da coroa espanhola

Artes e letras 
 João Rodrigues (missionário), missionário e linguista português no Japão nos séculos XVI e XVII
 João Rodrigues Vieira, artista plástico e escritor português (n.1934)
 João Pedro Rodrigues, cineasta português (n.1966)
 João Rodrigues, actor português (n.1986)

Desporto 
 João Paulo Rodrigues, guarda-redes da selecção portuguesa de futebol de praia
 João Rodrigues (velejador), representou Portugal nas Jogos Olímpicos de Verão de 2008.
 João Pedro Gomes Estácio Rodrigues, defesa central da equipa do Futebol Clube Praínha da ilha do Pico
 João Pedro Lourenço Rodrigues, ciclista profissional

Desambiguações de antropônimos